Brayden Schnur (1995) – tennista canadese
 David Schnur (1882-1948) – industriale austriaco, naturalizzato tedesco (nel 1920) e statunitense (nel 1939)
 Harry C. Schnur (1907-1979) – classicista e poeta in lingua latina, di nazionalità tedesca e poi statunitense, figlio di David
 Max Schnur (1993) – tennista statunitense
 Roman Schnur (1927-1996) – filosofo tedesco
 Wolfgang Schnur (1944) – giurista tedesco